Дмитрий Николаевич Дурново:
 Дурново, Дмитрий Николаевич (1769—1834) — тайный советник, обер-гофмейстер. 
 Дурново, Дмитрий Николаевич (1815—1888) — генерал лейтенант корпуса жандармов.